Imię i nazwisko Aleksandr Grigorjew nosili lub noszą m.in.:
 Aleksandr Grigorjew (1908-??) – radziecki piłkarz i trener piłkarski
 Aleksandr Grigorjew (ur. 1955) – radziecki lekkoatleta
 Aleksandr Grigorjew – radziecki aktor filmowy